Le Ballon d'or 1996, qui récompense le meilleur footballeur évoluant dans un club européen, est attribué à Matthias Sammer.

Les résultats 

18 joueurs nommés n'ont reçu aucun point de la part des jurés : Oliver Bierhoff, Laurent Blanc, Zvonimir Boban, Enrico Chiesa, Edgar Davids, Robbie Fowler, Thomas Helmer, Bernard Lama, Jari Litmanen, Andreas Möller, Pavel Nedvěd, Jay-Jay Okocha, Raí, Dejan Savićević, Mehmet Scholl, Diego Simeone, Gianluca Vialli et Javier Zanetti.

Notes et références 

Ballon d'or
Football en 1996